У этой аббревиатуры несколько расшифровок
Шаровое скопление M62
Тепловоз М62
М-62 автодорога